Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Pawłowicz – działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL,
 Krystyna Pawłowicz – polska prawniczka, poseł na Sejm 
 Leon Pawłowicz – polski wojskowy
 Pawieł Pawłowicz – rosyjski zapaśnik
 Zbigniew Pawłowicz – polski lekarz i polityk